Siguinvoussé peut désigner :

Toponymie 
 Siguinvoussé, un village du département et la commune rurale de Yé, dans la province du Nayala et la région de la Boucle du Mouhoun au Burkina Faso.
 Siguinvoussé, un village du département et la commune urbaine de Garango, dans la province du Boulgou et la région du Centre-Est au Burkina Faso.
 Siguinvoussé, un village du département et la commune rurale de Sabcé, dans la province du Bam et la région du Centre-Nord au Burkina Faso.
 Siguinvoussé, un village du département et la commune rurale de Zimtenga, dans la province du Bam et la région du Centre-Nord au Burkina Faso.
 Siguinvoussé, un village du département et la commune rurale d’Absouya, dans la province de l’Oubritenga et la région du Plateau-Central au Burkina Faso.